Виланова има више значења:
 Виланова (Белуно), је насеље у Италији у округу Белуно, региону Венето
 Виланова (Бергамо), је насеље у Италији у округу Бергамо, региону Ломбардија
 Виланова (Болоња), је насеље у Италији у округу Болоња, региону Емилија-Ромања
 Виланова (Бриндизи), је насеље у Италији у округу Бриндизи, региону Апулија
 Виланова (Козенца), је насеље у Италији у округу Козенца, региону Калабрија
 Виланова (Кремона), је насеље у Италији у округу Кремона, региону Ломбардија
 Виланова (Ферара), је насеље у Италији у округу Ферара, региону Емилија-Ромања
 Виланова (Форли-Чезена), је насеље у Италији у округу Форли-Чезена, региону Емилија-Ромања
 Виланова (Горица), је насеље у Италији у округу Горица, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Виланова (Мачерата), је насеље у Италији у округу Мачерата, региону Марке
 Виланова (Маса-Карара), је насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана
 Виланова (Модена), је насеље у Италији у округу Модена, региону Емилија-Ромања
 Виланова (Монца и Бријанца), је насеље у Италији у округу Монца и Бријанца, региону Ломбардија
 Виланова ди Кампосампјеро, је насеље у Италији у округу Падова, региону Венето
 Виланова (Парма), је насеље у Италији у округу Парма, региону Емилија-Ромања
 Виланова (Павија), је насеље у Италији у округу Павија, региону Ломбардија
 Виланова (Перуђа), је насеље у Италији у округу Перуђа, региону Умбрија
 Виланова (Пезаро и Урбино), је насеље у Италији у округу Пезаро и Урбино, региону Марке
 Виланова (Пескара), је насеље у Италији у округу Пескара, региону Абруцо
 Виланова (Пјаченца), је насеље у Италији у округу Пјаченца, региону Емилија-Ромања
 Виланова (Пистоја), је насеље у Италији у округу Пистоја, региону Тоскана
 Виланова (Равена), је насеље у Италији у округу Равена, региону Емилија-Ромања
 Виланова (Ређо Емилија), је насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Виланова (Ријети), је насеље у Италији у округу Ријети, региону Лацио
 Виланова (Рим), је насеље у Италији у округу Рим, региону Лацио
 Виланова (Сондрио), је насеље у Италији у округу Сондрио, региону Ломбардија
 Виланова (Терни), је насеље у Италији у округу Терни, региону Умбрија
 Виланова (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Виланова (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Виланова (Удине), је насеље у Италији у округу Удине, региону Фурланија-Јулијска крајина
 Виланова (Венеција), је насеље у Италији у округу Венеција, региону Венето
 Виланова (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето
 Тито Виланова, шпански фудбалер